Tomáš Berdych era o atual campeão mas desistiu devido a uma lesão no pulso esquerdo. Richard Gasquet conquistou o título, derrotando Benoît Paire na final por 6–2, 6–3.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Tomáš Berdych (Desistiu devido a uma lesão no pulso esquerdo)
 Janko Tipsarević (Segunda rodada)
 Richard Gasquet (Campeão)
 Gilles Simon (Quartas de final)
 Nikolay Davydenko (Segunda rodada)
<li>  Julien Benneteau (Quartas de final)
<li>  Viktor Troicki (Segunda rodada, desistiu)
<li>  Benoît Paire (Final)
<li>  Paul-Henri Mathieu (Primeira rodada)

Chave

Finais
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
|RD1=Semifinais
|RD2=Final

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Jarkko Nieminen
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=2
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Richard Gasquet
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=8
| RD1-team3= Benoît Paire
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Michaël Llodra
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=1

| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Richard Gasquet
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=8
| RD2-team2= Benoît Paire
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 
}}

Metade superior

Metade inferior

Qualificatório

Cabeças de chave

  Kenny de Schepper (Qualificador, Lucky Loser)
  Josselin Ouanna (Qualificador)
  Dmitry Tursunov ''(Qualificador)
  '''Florent Serra (Qualificado)

<li> Marc Gicquel  (Qualificador)
<li> Jonathan Dasnières de Veigy (Primeira rodada)
<li> Igor Kunitsyn ''(Primeira rodada)
<li> Arnau Brugués-Davi (Qualificado)
</ol>

Qualificados

  Adrián Menéndez
  Arnau Brugués-Davi

<li>  Guillermo Olaso
<li>  Florent Serra

Lucky Loser

  Kenny de Schepper

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S